Луис Лопез има више значења:

 Луис Лопез (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Луис Лопез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику